Площадь Черныше́вского — название площадей в различных населённых пунктах России.

 Площадь Чернышевского — площадь в Санкт-Петербурге; ранее в Санкт-Петербурге была Чернышёва площадь (современная площадь Ломоносова).
 Площадь Чернышевского — площадь в Саратове (быв. Новособорная), где установлен памятник Чернышевскому.

См. также 
 Переулок Чернышевского
 Проезд Чернышевского
 Проспект Чернышевского
 Улица Чернышевского

Николай Чернышевский